Osoby o tym nazwisku:
 Jan Sobczyk (ur. 1955) – polski fizyk
 Grzegorz Sobczyk (ur. 1981) – polski skoczek narciarski 
 Katarzyna Sobczyk (1945-2010) – polska piosenkarka muzyki rozrywkowej
 Kazimierz Sobczyk (ur. 1939) – polski matematyk
 Lucjan Sobczyk (ur. 1927) – polski chemik
 Marek Sobczyk (ur. 1955) – polski malarz

Zobacz też 
 Sobczak